

Persone 
 Geoffrey Alan Jellicoe – architetto paesaggista e scrittore britannico
 John Jellicoe – ammiraglio inglese
 Sidney Jellicoe – accademico, teologo e biblista britannico

Altro 
 Conte Jellicoe – titolo della Parìa del Regno Unito